Христодулу — греческая фамилия. Известные носители:
 
 Христодулу, Димитриос (род. 1951) — греческий математик и физик.
 Христодулу, Николаос (1863—1924) — греческий военный деятель, генерал-майор.
  (род. 1967) — кипрский футболист и тренер.
 Христодулу, Фанис (род. 1965) — бывший греческий профессиональный баскетболист.
 Митрополи́т Апо́стол Христоду́лу (1856—1917) — епископ Константинопольской православной церкви.

См. также 
 Христодул